13-я Македонская ударная бригада (, ) — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, участвовавшее в Народно-освободительной войне на территории Вардарской Македонии.

Сформирована в деревне Митрашинцы 17 сентября 1944 из 800 жителей Малешево, подчинялась командованию 50-й македонской дивизии. Вела бои с немцами на направлении Радовиш-Щип. 24 сентября приняла боевое крещение близ Щипа, 9 октября атаковала Берово и Пехчево, откуда направилась далее на линию Царево-Село — Кочани. 19 октября частями бригады была освобождена Виница, а 20 октября — Якимово. 4 ноября её солдаты освободили село Калаузлия, а 8 ноября был освобождён Щип. Бригада также воевала против албанских баллистов в районе Матка-Глумово-Группчин-Ларце. 19 ноября при поддержке 3-й ударной бригады ею было освобождено Тетово. 6 декабря бригада вошла в состав 8-й Македонской дивизии.

Командный состав 
 Тоше Попйорданов-Вардарский, командир
 Ванчо Бойков-Македонский, заместитель командира
 Слободан «Павле» Цветковский, политрук
 Перо Угоров, заместитель политрука
 Трайко Ставрев, заместитель политрука
 Борис Талев, начальник штаба

Литература 
 Македонска енциклопедија, МАНУ, Скопие, 2009, стр. 1511.
 Vojna enciklopedija, 2. izd., 1978, Zvezek 2, str. 21.

Ссылки 
 Вестник Офицер, бр. 7, 2011, стр. 9 

Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году